Свердлово/Холодное — посёлок городского типа, входит в Макеевский городской совет Донецкой области Украины. Находится под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География

Соседние населённые пункты по странам света 
С, СЗ, З, ЮЗ: город Макеевка

С: Колосниково (примыкает)

СВ, В: город Харцызск

ЮВ: Пролетарское, Молочарка, Гусельское, Шевченко

Ю: Угольщик (примыкает)

История 
В 1956 г. постановлением Сталинского облисполкома село Кооператор переименовано в село Свердлово.

12 мая 2016 года Верховная Рада Украины присвоила посёлку название Холодное в рамках кампании по декоммунизации на Украине. Переименование не было признано властями самопровозглашенной ДНР.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 1 603 человека.

Общая информация 
Почтовый индекс — 86193. Телефонный код — 6232. Код КОАТУУ — 1413569900.

Местный совет 
86192, Донецкая обл., Макеевский городской совет, пгт. Пролетарское, ул. Центральная, 4, 6-14-46

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области

Населённые пункты Макеевского городского совета Донецкой области
Посёлки городского типа Донецкой области